Newton Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Newton Island (Arkansas)
 Newton Island (Massachusetts)
 Newton Island (Missouri)
 Newton Island (Wisconsin)

in Australien:
 Newton Island (Queensland)

in der Antarktis:
 englischsprachiger Name der Île Newton